Österåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Österåstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Österåstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (10,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn